Vél d'Hiv kan syfta på:
Vélodrome d'Hiver – en velodrom i Paris 1909-1959
Vélodrome d'Hiver-räden – en massarrestering av judar 1942